Albert Ulrik Bååth – scrittore e poeta svedese
 Anders Bååth – calciatore svedese